Pierredon est un toponyme provençal et un patronyme.

Étymologie 
Pierredon est la francisation du provençal Pié redon, signifiant littéralement « sommet arrondi ».

Le nom pié est l'une des multiples formes dérivées dans toute l'occitanie du terme latin podium signifiant « petite hauteur » : puech, pioch, pech, etc., ou encore puy, forme plutôt arpitane. L'adjectif redon (redoun en graphie mistralienne), signifiant « rond », est couramment utilisé pour composer des toponymes comme  ou Roqueredonde, voire substantivé : , la Redonne.

Ce toponyme désigne naturellement des lieux situés sur ou près de collines de forme arrondie.

Toponymes 
 L'ancienne abbaye de Pierredon, située dans un fond de vallon au sud de la commune de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), et dont la chapelle Sainte-Marie de Pierredon est inscrite aux monuments historiques.
 L'oppidum celto-ligure de Pierredon, situé sur une butte au sud du village d'Éguilles (Bouches-du-Rhône), inscrit aux monuments historiques.

Patronymes 
 Le titre de comte Michel de Pierredon, attribué par le Pape Léon XIII à Michel Pacha, est transmis à sa descendance mâle.
 Plusieurs familles Pierredon vivent en région provençale et en Cévennes.

Voir aussi 
 Toponymie occitane
 Puy

Homonymie de toponyme
Patronyme occitan